Yakutia bezeichnet:

 Yakutia Airlines, eine Fluggesellschaft
 (2607) Yakutia, einen Asteroiden
 Jakutische Autonome Sozialistische Sowjetrepublik, englische Schreibweise einer ehemaligen autonomen Sowjetrepublik